

Cinema 
 You're Next – cortometraggio muto del 1916 diretto da Wally Van
 You're Next – cortometraggio muto del 1921 diretto da Charley Chase
 You're Next – cortometraggio muto del 1924 diretto da Albert Herman
 You're Next – film del 2011 diretto da Adam Wingard

Letteratura 
 Il prossimo sarai tu (You're Next) – romanzo di Gregg Hurwitz del 2010